Estènel (fill de Perseu)
 Estènel (fill de Capaneu)
 Estènel (fill d'Androgeu)
 Estènel (poeta), poeta tràgic grec